

Zmarli 
 Eudoksos z Knidos, grecki astronom
 Ksenofont, grecki żołnierz i historyk